Набу-шум-укин:

 Набу-шум-укин I — царь Вавилонии, правил приблизительно в 900 — 888 годах до н. э.
 Набу-шум-укин II — царь Вавилонии, правил приблизительно в 732 году до н. э.